Bénédicte Wenders, actrice franco-belge ;
 Donata Wenders (née en 1965), photographe allemande ;
 Gaëtan Wenders, acteur belge, frère de la précédente ;
 Wim Wenders (né en 1945), réalisateur, producteur, scénariste de cinéma et photographe allemand.